Języki drawidyjskie – rodzina językowa, obejmująca 85 języków południowych Indii i Sri Lanki. Współcześnie posługuje się nimi ponad 200 mln mówiących. Języki te prawdopodobnie miały historycznie większy zasięg, ale wraz z przybyciem Ariów zostały zepchnięte na południe.

Pod względem typologicznym języki drawidyjskie zaliczane są do języków aglutynacyjnych. Mają szyk zdania SOV (podmiot-dopełnienie-orzeczenie).

System pisma 
Do zapisu języków południowodrawidyjskich używa się różnych rodzajów pism południowoindyjskich: tamilskiego, malajalam, kannada, telugu, natomiast języki kurukh i gondi zapisuje się pismem dewanagari, zaś brahui – alfabetem arabskim.

Klasyfikacja języków drawidyjskich 
Języki drawidyjskie dzieli się na trzy główne grupy: środkową, północną i południową. Do najczęściej używanych należą języki południowodrawidyjskie: tamilski i telugu (po ok. 65 mln mówiących) oraz kannada i malajalam (po ok. 30 mln).

Pogrubione zostały języki, które mają status urzędowych.

Zobacz też 
 Drawidowie

Przypisy 

drawidyjskie